Ви́ктор Никола́евич Ти́хонов () — украинский политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины. Сторонник федерализации Украины.

Образование 
В 1978 окончил Ворошиловградский машиностроительный институт, экономический факультет, экономист, «Бухгалтерский учёт в промышленности»; в 1998 — Луганский институт внутренних дел, юрист.

В 2003 защитил в Национальном университете внутренних дел кандидатскую диссертацию «Проблемы права и государства в творческом наследстве П. Б. Юркевича и современность».

Дипломатическая деятельность 
С 22 августа 2011 по 26 ноября 2012 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь.

Общественная и научная деятельность 
 Член Координационного совета по вопросам местного самоуправления (сентябрь 1998 — декабрь 2000);
 сопредседатель Конгресса местных и региональных властей Украины;
 президент Украинской ассоциации местных и региональных властей;
 доцент кафедры теории и истории государства и права Луганской академии внутренних дел им. 10-летие независимости Украины;
 председатель Национального совета Союза лидеров местных и региональных властей Украины (с июля 1999 г.).
 Избран депутатом Луганского облсовета (март 2006).

Трудовая деятельность 
В 1965—1971 работал слесарем на ПО «Ворошиловградтепловоз».

В 1969—1971 служба в рядах Советской армии, в/ч 77895 Одесского военного округа в Одессе.

В 1971—1975 — старший инженер-технолог ПО «Ворошиловградтепловоз», в 1975—1976 — старший инженер-нормировщик, в 1976—1978 начальник планово-экономического бюро, в 1978—1979 — начальник бюро труда и заработной платы, в 1979—1980 заместитель начальника управления труда и заработной платы.

В 1980—1986 — начальник управления труда и заработной платы, в 1986—1988 — председатель профкома, в 1988—1990 — секретарь парткома КПСС ПО «Ворошиловградтепловоз».

В 1990—1991 — 1 секретарь Луганского горкома КПУ.

После запрета Компартии властями Украины в 1991—1992 работал 1 заместителем генерального директора Луганской государственной товарно-сырьевой компании «Луганскглавсбыт».

В 1992—1994 — директор по экономике, в 1994—1995 — генеральный директор Луганской швейной фабрики «Стиль».

Политическая деятельность 
В 1990—1994 — Народный депутат Верховного совета Украины 1 созыва (Октябрьский избирательный округ № 52, Луганская область). Член Комиссии по вопросам экономических реформы и управлению народным хозяйством. Результаты выборов: 1 тур: явка 69 %, за В.Тихонова подано 26 %. 2 тур: явка 62,3 %, за В.Тихонова 48,2 %. 3 соперника.

В 1995—1998 — 1 заместитель председателя Луганской облгосадминистрации. В 1998—2000 — сопредседатель Конгресса местных и региональных властей Украины; президент Украинской ассоциации местных и региональных властей; Доцент кафедры теории и истории государства и права Луганской академии внутренних дел им. 10-летия независимости Украины; Глава Национального совета Союза лидеров местных и региональных властей Украины. С 2003 года — Генеральный директор Луганского землячества Киева.

В 1998—2006 — депутат и глава Луганского облсовета. Член Координационного совета по вопросам местного самоуправления. Один из главных организаторов Всеукраинского съезда народных депутатов и депутатов местных советов 28 ноября 2004 года в Северодонецке.

В 2006 стал Народным депутатом Украины 5 созыва от Партии регионов, № 8 в списке. Член фракции Партии регионов, заместитель председателя Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, Глава Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Народный депутат Украины 6-го созыва с ноября 2007 по март 2010 от Партии регионов № 19 в списке. Во время выборов: народный депутат Украины, член ПР. Член фракции Партии регионов (с ноября 2007 г.). Член Комитета по бюджету (с декабря 2007). Сложил депутатские полномочия 11 марта 2010 года.

В 2010—2011 — вице-премьер-министр Украины по вопросам региональной политики. Выступал за федерализацию государственного устройства Украины.
В 2011 году в должности посла Украины отправлен в Республику Беларусь.

С ноября 2012 — Народный депутат Украины 7 созыва от Партии регионов, избран по одномандатному мажоритарному округу № 113 в Луганске, набрав 60,18 % голосов избирателей.

3 июня 2014 года вышел из фракции Партии Регионов и со 2 июля состоял в депутатской группе «За мир и стабильность». Подвергался преследованиям со стороны пост-майданных властей Украины. В конце концов уехал на ПМЖ в Крым.

Один из 148 депутатов Верховной Рады Украины, подписавших обращение в Сейм Республики Польша с просьбой признать геноцидом поляков события национально-освободительной войны Украины 1942—1944 годов. Этот шаг первый Президент Украины Леонид Кравчук квалифицировал как национальное предательство.

Награды и отличия 
 1986 — Медаль «За трудовое отличие»
 1997 — Орден «За заслуги» ІІІ степени (21 августа 1997 года) — за личный вклад в развитие экономики области, решения вопросов социальной защиты малообеспеченных категорий граждан
 1997 — Академик Международной академии информатизации
 1999 — Государственный служащий 1-го ранга
 1999 — Академик Инженерной академии Украины
 1999 — Академик Украинской муниципальной академии
 1999 — Орден «За заслуги» ІІ степени (14 октября 1999 года) — за весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Луганской области, совершенствования деятельности органов местного самоуправления
 1999 — Орден Дружбы (22 декабря 1999 года, Россия) — за большой вклад в развитие и укрепление российско-украинского сотрудничества в области транспортного машиностроения
 2001 — Почётная грамота ВР Украины
 2002 — Орден «За заслуги» І степени (22 августа 2002 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
 2004 — Почётная грамота Кабинета министров Украины

Опубликованные работы 
Автор и соавтор около 20 научных работ, в частности книг:
 2003 — «Идеи П. Д. Юркевича в государстве и правое в контексте современности» (автор).
 2002 — «Методологические аспекты достижения социально-экономической самодостаточности региона» (соавтор).
 2003 — «Президент Украины и государственная, региональная и муниципальная политика: Сборник материалов и документов» (соавтор).
 2004, 2010 — «Манифест федерализма, или путь к демократическому государству» (автор)
 2005 — «Как нас судили» (автор)
 2007 — «Выбираем Отечество» (автор)

Семья

Примечания

Ссылки 
 Виктор Тихонов
 Тихонов Виктор Николаевич

Выпускники Восточноукраинского национального университета
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Послы Украины в Белоруссии
Вице-премьер-министры Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Первые секретари Ворошиловградского горкома КП Украины
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Председатели Луганского областного совета
Умершие от пневмонии
Министры регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании